Предостережение
 Предостережение (полемический труд) — антиуниатский трактат 1605 года
 Предостережение (фильм, 1980)
 Предостережение (фильм, 1985)